Artenara är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Artenara ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Artenara är bergig västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Artenara. Runt Artenara är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa Lucía,  km sydost om Artenara. I omgivningarna runt Artenara  

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna